Kahanamoku ist der Familienname folgender Personen:

 Duke Kahanamoku (1890–1968), US-amerikanischer Schwimmer, Surfer und Schauspieler
 Samuel Kahanamoku (1902–1966), US-amerikanischer Surfer und Schwimmsportler